Эрдэнэ () — название нескольких административных единиц в Монголии.

 Эрдэнэ (Говь-Алтай) — сомон аймака Говь-Алтай
 Эрдэнэ (Дорноговь) — сомон аймака Дорноговь
 Эрдэнэ (Туве) — сомон аймака Туве
 Алаг-Эрдэнэ — сомон аймака Хувсгел